Scirrhophoma är ett släkte av svampar. Scirrhophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scirrhophoma